Sachen Künga Nyingpo, de eerste van de Vijf Eerwaardige Meesters in de Tibetaanse sakyatraditie en de derde sakya trizin.
Künga Nyingpo (37e sakya trizin), een Tibetaans geestelijke en 37e sakya trizin